Anníbal fill d'Anníbal va ser un dels oficials cartaginesos a la ciutat siciliana de Lilibeu durant el setge que va sofrir per banda dels romans l'any 250 aC.

El general Himilcó, comandant de la ciutat, li va encarregar de tractar amb els mercenaris gals revoltats i va aconseguir que aquestos tornessin a l'obediència, segons explica Polibi.

Referències 

Cartaginesos